Шиликты́ () — село в Астраханском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Есильского сельского округа. Код КАТО — 113637200.

География 
Село расположено на левом берегу реки Ишим, в центральной части района, на расстоянии примерно 9 километров (по прямой) к западу от административного центра района — села Астраханка, в 10 километрах к северо-западу от административного центра сельского округа — села Зелёное.

Абсолютная высота — 287 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Жанабирлик — на северо-востоке, село Таволжанка — на северо-западе, село Зелёное — на юго-востоке.

Южнее села расположено озеро Каратомар.

Население 
В 1989 году население села составляло 274 человек (из них казахи — основное население).

В 1999 году население села составляло 281 человек (136 мужчин и 145 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 216 человек (110 мужчин и 106 женщин).

Улицы 
 ул. Бейбитшилик

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Астраханского района